Рывок — резкое, порывистое движение.

 Рывок   в кинематике — величина, характеризующая изменение ускорения во времени.
 Рывок в тяжелой атлетике — упражнение, выполняемое одним непрерывным движением: спортсмен поднимает штангу вверх на прямые руки (выполняется с подседом).
 Рывок в спорте — резкое ускорение спортсмена.

Фильмы 
 Рывок (фильм, 2006) () – американский фильм 2006 года режиссёра Дэйва Родригеса.
 Рывок (фильм, 2010) – казахстанский фильм 2010 года режиссёра Каганата Мустафина.